Comitatul Louisa, conform originalului din limba engleză, Louisa County, este numele a două comitate din două state diferite din Statele Unite ale Americii

 Comitatul Louisa, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Louisa, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și 
 Louisa (dezambiguizare)
 Comitatul Saint Louis (dezambiguizare)
 Comitatul San Luis Obispo, California -- (Categorie și format)
respectiv
 Saint Louis (dezambiguizare), echivalentul Sfântului Luis în limbile engleză și franceză
 San Luis (dezambiguizare), echivalentul  Sfântului Luis în limba spaniolă
 São Luís (dezambiguizare), echivalentul  Sfântului Luis în limba portugheză